Сезон 1996/97 стал для «Манчестер Юнайтед» пятым сезоном в Премьер-лиге, и 22-м сезоном непрерывного выступления в высшем дивизионе английского футбола. В этом сезоне «Юнайтед» выиграл чемпионство, набрав 75 очков — на семь очков больше, чем «Ньюкасл Юнайтед», «Арсенал» и «Ливерпуль».

«Юнайтед» также достиг полуфинала Лиги чемпионов, уступив в нём дортмундской «Боруссии», будущему победителю турнира. Также в розыгрыше этой Лиги чемпионов «Юнайтед» впервые проиграл еврокубковый матч на домашнем поле (случилось это 30 октября 1996 года в матче группового этапа против «Фенербахче»). В Кубке Англии клуб дошёл до четвёртого раунда, в котором уступил «Уимблдону», а из розыгрыша Кубка Лиги вылетел из первого же раунда после поражения от «Лестер Сити», будущего триумфатора турнира.

Перед началом сезона в клуб перешёл норвежец Уле Гуннар Сульшер, который забил в своём дебютном сезоне за клуб 19 голов во всех турнирах, став лучшим бомбардиром клуба в этом сезоне. 22-летний полузащитник Дэвид Бекхэм по итогам сезона удостоился награды «Молодой игрок года по версии ПФА», а также получил свой первый вызов в сборную Англии. Ещё один норвежец, приобретённый клубом, Ронни Йонсен, был куплен на замену Стиву Брюсу на позицию центрального защитника и в целом оправдал ожидания тренера, тогда как приобретённый за £3,5 млн чешский вингер Карел Поборский не смог закрепиться в основе и стал одним из главных разочарований сезона. Йорди Кройф, сын легендарного футболиста Йохана Кройфа, несмотря на свой универсализм (он мог сыграть в полузащите, атаке или на позиции левого вингера), также не смог закрепиться в основном составе «Юнайтед».

В конце сезона неожиданно о своём уходе из футбола объявил Эрик Кантона, после чего Алекс Фергюсон начал поиски нового нападающего. В итоге за £3,5 млн был приобретён 31-летний нападающий «Тоттенхэма» Тедди Шерингем.

Предсезонные и товарищеские матчи

Обзор участия в турнирах

Суперкубок Англии

Премьер-лига 
См. также: Премьер-лига в сезоне 1996/97

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии 
Обыграв в третьем раунде Кубка Англии «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0, «Юнайтед» вышел в четвёртый раунд, где встретился с «Уимблдоном», который до этого был легко обыгран со счётом 3:0 в первом туре Премьер-лиги. Однако матч в Кубке Англии завершился со счётом 1:1, и в переигровке, которая состоялась на «Селхерст Парк», победу с минимальным счётом 1:0 одержали хозяева. Между этими двумя матчами в Кубке Англии «Юнайтед» и «Уимблдон» вновь встретились в Премьер-лиге, и тогда победу со счётом 2:1 одержали «красные дьяволы», что сделало поражение от «Уимблдона» в Кубке Англии через 5 дней после этого матча ещё более сенсационным.

Кубок Футбольной лиги 
Как и в два предыдущих сезона, «Юнайтед» выставляя на матчи Кубка Футбольной лиги в основном резервистов и игроков молодёжного состава. Таким образом «Юнайтед» обыграл «Суиндон Таун», но уже в следующем туре уступил «Лестеру».

Лига чемпионов УЕФА 
См. также: Лига чемпионов УЕФА 1996/1997

Групповая стадия 
В групповой стадии «Юнайтед» встречался с чемпионом Турции «Фенербахче», чемпионом Австрии венским «Рапидом» и итальянским «Ювентусом».

Стадия плей-офф 
В четвертьфинале «Юнайтед» сразился с чемпионом Португалии «Порту», обеспечив себе выход в полуфинал уже в первом матче на «Олд Траффорд», который был выигран со счётом 4:0. В полуфинале клуб встретился с будущим победителем Лиги чемпионов, дортмундской «Боруссией», уступив немецкому клубу в обоих матчах со счётом 1:0.

Статистика игроков 

В графе «Игры» указаны выходы в стартовом составе, после знака + указаны выходы на замену. В графе «Голы» после знака − указаны пропущенные мячи (для вратарей).

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Отправлены в аренду

См. также 
 Список сезонов ФК «Манчестер Юнайтед»

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1996/97 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1996-97
1997
Манчестер Юнайтед